Twisted Whiskers is een Amerikaanse-Canadese-Indiaanse-Iers-Franse 3D-animatieserie over hilarische huisdieren die eerder voorkwamen op de wenskaarten van Terrill Bohlar. 
In Nederland is de serie te zien op Z@PP, . De meeste filmpjes zijn met een hond genaamd Yawp en een kat genaamd Dander.

Twisted Whiskers op televisie
Verenigd Koninkrijk - CBBC
Nederland - Z@PP, NPO 1, NPO 2, NPO 3
België - Ketnet, Nickelodeon, Disney XD
Qatar - Jeem TV
Azië - Disney Channel, Disney XD
India - Hungama TV
Indonesië - Global TV
Australië - ABC3

Amerikaanse animatieserie
Amerikaanse jeugdserie
Programma van Ketnet
Programma op NPO 1
Programma op NPO 2
Programma op NPO 3
Programma van Human
Programma van RTL 4
Programma van HBO
Programma van Comedy Central
Programma van The CW
Televisieserie door Cookie Jar Entertainment